secondino – professione in un carcere o simile
In Italia: agente del Corpo di polizia penitenziaria
Secondino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Secondino – martire cristiano
Secondino – vescovo e santo cristiano
Flavio Secondino – politico bizantino
Secondino Ventura – cronista medievale

Altri progetti